Název Hraniční buk nese řada významných a památných stromů:

 Hraniční buk (Cínovec) – okres Teplice (zanikl v 70. letech 20. století, roku 2007 vysazen nový)
 Hraniční buk (Libná) – okres Náchod, v hraničním pásmu mezi obcemi Libná a Horní Adršpach
 Hraniční buk (Potštejn) – okres Rychnov nad Kněžnou
 Hraniční buk (Přerubenice) – okres Rakovník, v přerubenickém polesí u silnice Louny – Řevničov, zřejmě zanikl
 Hraniční buk (Suchý Kámen) – okres Klatovy
 Hraniční buk (Teslíny) – okres Příbram
 Hraniční buk (Varnsdorf) – okres Děčín, křižovatka ulic Chelčického a Karlova (50°53'26"N, 14°36'2"E), zřejmě zanikl

Hraniční stromy